Gmina Chmielnik bezeichnet zwei Gemeinden in Polen
 Gmina Chmielnik (Powiat Kielecki), eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Chmielnik (Powiat Rzeszowski), eine Landgemeinde im Powiat Rzeszowski der Woiwodschaft Karpatenvorland